Augustfelde ist ein mehrfach vorkommender Ortsname. Er bezeichnet

 Augustfeld (Nordwestuckermark), ein Gemeindeteil der Gemeinde Nordwestuckermark, Landkreis Uckermark, Brandenburg.
 Augustfeld (Bösdorf), eine Ortschaft in der Gemeinde Bösdorf in Schleswig-Holstein. 
 mit deutschem Namen den Wohnplatz Uliszkowice in der Gmina Trzebielino in Polen, bis 1945 ein Vorwerk in der Gemeinde Zuckers in Pommern (Augustfelde, Kreis Rummelsburg/Pommern).
 mit deutschem Namen den Wohnplatz Soszyce (Czarna Dąbrówka) in der Gmina Czarna Dąbrówka in Polen (Augustfelde, Kreis Stolp/Pommern). 
Siehe auch:
 Augustenfeld